Cansu Köksal – cestista turca
 Göksenin Köksal – cestista turco
 Sadik Köksal – politico belga